CGIS bedeutet:

 Coast Guard Investigative Service, die Polizeitruppe der US-Küstenwache
 Canada Geographical Information System, ein von Roger Tomlinson entwickeltes Geoinformationssystem

Abkürzung